Kurucaşile (district), een district van de Turkse provincie Bartın
Kurucaşile (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing